Харель (, ) — еврейская фамилия.
 Харель, Дан — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля
 Харель, Идит
 Харель, Иссер (1912—2003) — глава израильской разведки и контрразведки
 «Харель» — операция еврейских войск в ходе гражданской войны 1948 года в Палестине.
  — израильское боевое подразделение, сформированное для проведения операции «Харель».